Olaszország
Anzola dell’Emilia, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Anzola d’Ossola, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében